

События 
 Апрель — Фердинанд назначил Валленштейна главнокомандующим. Арним не препятствовал ему. Крупные крестьянские восстания в Верхней Швабии, Австрии и Чехии. Они помешали Густаву Адольфу проникнуть в Австрию. Ноябрь — Преследуя Валленштейна, шведы появились в Саксонии. Битва при Лютцене и победа шведских войск над имперской армией. В начале битвы погиб Густав Адольф.
 1 февраля — Закон в Шведской Лифляндии о земских судах. Санкционировалось крепостное право, утверждалась полицейская власть помещика.
 1632, ноябрь-1654 — Королева Швеции Кристина.
 Волнения в Бискайе (Испания).
 1632—1654 — Господарь Валахии Матвей (Матей) Басараб.
 1632—1648 — Король Польши Владислав IV.
 1632—1634 — Польско-русская (Смоленская) война.
 Весна — Начало Смоленской войны. Осень — Русские войска заняли ряд городов и подошли к Смоленску. Движение русских крестьян Смоленского и Дорогобужского уездов. Крестьянско-казацкое восстание во главе с И. Балашом.
 Деревня Либерцы преобразована в село Люберцы.
 1632 — взошёл на престол Фасиледэс, король Эфиопии, царствовал под именем Алам Сагад («тот, кому поклоняются»).
 1632 — началось строительство мавзолея-мечети Тадж-Махал.
 18 мая — султан Османской империи Мурад IV подавил восстание янычар в Стамбуле.
 Захват англичанами испанских островов Антигуа и Барбуда.
 25 сентября — отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил Якутский (Ленский) острог на правом берегу реки Лена. Впоследствии перенесён в долину Туймаада и преобразован в город Якутск.
 В сентябре/октябре близ Канева казнён (согласно другой версии, убит) гетман реестровых запорожских казаков в 1631—32 гг. Иван Петражицкий, по прозвищу Кулага, принимавший участие в восстании Трясила.
 Неподалёку от Николо-Сердовольского погоста Корельской земли по указу короля Густава II Адольфа было основано селение Сордавалла (швед. Sordavalla), получившее статус города в 1646 году.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1632 году
 8 января — Самуэль фон Пуфендорф, немецкий юрист, философ и историк.
 15 мая — Адольф Саксен-Эйзенахский, герцог Саксен-Эйзенахский.
 2 августа — Каспар фон Штилер, немецкий поэт, драматург, учёный и лингвист.
 29 августа — Джон Локк, британский педагог и философ.
 24 октября — Антони ван Левенгук, голландский натуралист.
 30 октября — Кристофер Рен, английский архитектор и математик.
 31 октября — Ян Вермеер, голландский художник
 23 ноября — Жан Мабильон, «отец» палеографии и дипломатики.
 24 ноября — Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.
 28 ноября — Жан-Батист Люлли, французский композитор итальянского происхождения.
 31 декабря — Аббас II Сефевид, шах Ирана.
В 1632 году родился персонаж книги Даниэля Дефо - Робинзон Крузо.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1632 году
 30 апреля — Сигизмунд III, король Польши.
 1632, сентябрь/октябрь — Иван Петражицкий, по прозвищу Кулага (род. ок. 1570), гетман реестровых запорожских казаков в 1631—32 гг.
 6 ноября — Густав II Адольф, король Швеции.
 7 ноября — Готфрид-Генрих Паппенгейм, немецкий граф, главнокомандующий войсками Католической лиги в Тридцатилетней войне.

См. также